Pic dels Gorgs, muntanya de 2.360 m alt a la serra de Madres, al Conflent
 Pic dels Gorgs, muntanya de 2.851 m alt del límit dels termes comunal de Fontpedrosa, al Conflent, i municipal de Queralbs, al Ripollès
 Pic dels Gorgs, muntanya de 2.631 m del terme comunal de Castell de Vernet, al Conflent
 Pic de Gourgs Blancs, cim de 3.131 m entre les valls de Benasc (Alta Ribagorça), d'Astau (Comenge) i de Loron (Bigorra)